Kolumbien-Rundfahrt steht für folgende Radrennen:

 Tour Colombia
 Vuelta a Colombia